Castoroides leiseyorum fou un castor gegant de la família dels castòrids. Aquest rosegador visqué al sud-est dels Estats Units fa 1,8 milions d'anys.

Com el seu parent septentrional Castoroides ohioensis, C. leiseyorum era un castor molt gran, amb una llargada d'uns 250 cm i un pes estimat de 60-100 kg.

Taxonomia 
Castoroides leiseyorum fou descrit per Morgan i White el 1995. Fou anomenat en honor de la família Leisey, els propietaris d'una pedrera que en descobriren el primer crani.

Referències 

Castòrids
Rosegadors del Plistocè